Picard je lahko:
 priimek več osebnosti
 Jean-Luc Picard, namišljeni poveljnik vesoljske ladje USS Enterprise (NCC-1701-D) v televizijski nadalaljevanki Zvezdne steze: Naslednja generacija.
 pikardščina, francosko narečje.
 Picardie, administrativna regija Francije.